Соревнования по плаванию в комбинированной эстафете 4×100 метров среди мужчин на летних Олимпийских играх 2004 года прошли 21 августа. В соревнованиях приняли участие 16 сборных.

Австралийцы, которые рассматривались как претенденты на награды (они были призёрами в этой эстафете на Играх 1996 и 2000 годов), сенсационно не смогли попасть в финал, заняв 9-е место в предварительных заплывах (0,29 сек проигрыша сборной Украины, ставшей восьмой). Австралийцев подвело слабое выступление Джима Пайпера на втором этапе. На Играх 2008, 2012 и 2016 годов австралийцы вновь становились призёрами этой эстафеты.

В финале американцы уверенно выиграли золото с новым мировым рекордом (3:30,68). Американец Аарон Пирсол на первом этапе установил мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине (53,45). Сборная Германии стала второй с рекордом Европы (3:33,62), а сборная Японии — третьей с рекордом Азии (3:35,22). 4-кратный олимпийский чемпион россиянин Александр Попов на последнем этапе отыграл у японца Ёсихиро Окумуры 1,73 сек, но этого оказалось недостаточно для бронзы, Россия проиграла Японии 0,69 сек.

Медалисты

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 167   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004